Conium verrucosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Hochstetter och Achille Richard. Conium verrucosum ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
verrucosum